Jack London
Jack London (filme)
2625 Jack London

Desambiguação